Агава (міфологія) — дочка Кадма й Гармонії, сестра Автоної та Семели.
 Агава (рослина) — рід сукулентних рослин родини агавових.
 Блакитна агава — рослина, що широко використовується для виробництва текіли.